Fusinus carvalhoriosi is een slakkensoort uit de familie van de Fasciolariidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 2001 door Mascotay & Campos.

Fasciolariidae